Il doppio del torneo di tennis Washington Star International 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Marty Riessen e Sherwood Stewart che hanno battuto in finale Brian Gottfried e Raúl Ramírez 2-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Marty Riessen /  Sherwood Stewart (Campioni)
 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (finale)
 Phil Dent /  Dick Stockton (semifinali)
 Ion Țiriac /  Guillermo Vilas (semifinali)

 Ross Case /  Geoff Masters (quarti di finale)
 Bruce Manson /  Andrew Pattison (quarti di finale)
 Pat Du Pré /  Fred McNair (secondo turno)
 Cliff Drysdale /  Van Winitsky (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Washington Star International 1979